Les championnats de France d'escalade de 2008 ont été programmés pendant la saison sportive de la Fédération française de la montagne et de l'escalade qui s'étendait du  au . Ils ont eu lieu le  à Valence, pour la discipline de la vitesse, les 5 et  à Fontainebleau, pour la discipline du bloc, et les 10 et  à Pau, pour la discipline de la difficulté.

Ces compétitions ont couronné, Mathilde Couchot et Nicolas Januel champions de France d'escalade de vitesse, Juliette Danion et Jérôme Meyer champions de France d'escalade de bloc, et Charlotte Durif et Fabien Dugit champions de France d'escalade de difficulté.

Déroulement

Épreuves de vitesse 
Les épreuves d'escalade de vitesse sont organisées le  à la Halle du Polygone de Valence, dans la Drôme.

Épreuves de bloc 
Les épreuves d'escalade de bloc sont organisées les 5 et  dans le Centre national des Sports de la Défense à Fontainebleau.

Épreuves de difficulté 
Les épreuves d'escalade de difficulté sont organisées les 10 et  dans la halle des sports de l'Université de Pau et des Pays de l'Adour.

Palmarès

Difficulté

Bloc

Vitesse

Notes et références

Liens externes 

 Fiches officielles des championnats de vitesse, bloc et de difficulté

2008
Escalade
Événement sportif à Valence (Drôme)
Événement sportif en Seine-et-Marne
Sport à Fontainebleau
escalade 2008
Sport en novembre 2007
Sport en avril 2008
Sport en mai 2008